Суде () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Суде () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна